Durazno peut désigner :

Toponymes

Argentine 
 Durazno, localité rurale argentine située dans le département de Tala et dans la province d'Entre Ríos ;

Espagne 
 Durazno, quartier espagnol situé à Puerto de la Cruz, Tenerife.

Uruguay 
 Durazno, ville uruguayenne, située dans le département homonyme ;
 Durazno, département uruguayen ;

Sport 
 Durazno Fútbol Club, club uruguayen de football.

Autres 
  signifie  (Prunus persica) en espagnol d'Amérique latine.